Bosznia-Hercegovina
 Kuljani falu Banja Luka községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Kuljani falu Bosanski Novi községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Kuljani, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szerbia
kuljani (куљани) Kúla vajdasági kisváros lakóinak szerb elnevezése